Feltz  steht für:
 Feltz-Werft, von Karl Feltz 1945 in Hamburg-Finkenwerder gegründete Werft

Feltz ist der Familienname folgender Personen: 
 Eberhard Feltz (* 1937), deutscher klassischer Violinist und Violin- und Kammermusikpädagoge
 Gabriel Feltz (* 1971), deutscher Dirigent
 Johann Heinrich Feltz (1665–1735), deutscher Jurist
 Kerstin Feltz (* 1962), deutsche Cellistin
 Kurt Feltz (1910–1982), deutscher Schlagertexter

Siehe auch
 Felts
 Felzmann